Дре́шер (, , ) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Дрешер, Анастасий  (1845—1907) — немецкий композитор.
 Дрешер, Мануэла, более известна под фамилией Ошман (1965—) — восточногерманская лыжница, призёрка чемпионата мира.
 Дрешер, Пётр Яковлевич (1866—1905) — офицер Российского Императорского флота.
 Дрешер, Фрэн,  (1957—) — американская актриса.
 Дрешер, Яков Матвеевич (1826—1876) — офицер Российского Императорского флота.

Топоним 
 Дрешер — город в округе Монтгомери штата Пенсильвания.